Комсомольская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Комсомольск-на-Амуре:

 Комсомольская ТЭЦ-1
 Комсомольская ТЭЦ-2
 Комсомольская ТЭЦ-3